Bold Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Bold Branch (North Carolina), Fluss im Henderson County in North Carolina  
 Bold Branch (South Carolina), Fluss im McCormick County in South Carolina  
 Bold Branch (Tennessee), Fluss im Lawrence County in Tennessee